Литературный музей имени В. П. Астафьева — музей, расположенный в городе Красноярске по адресу: ул. Ленина, 66.

Здание музея 
Музей располагается в особняке XIX века в стиле деревянный модерн с готическими мотивами. Дом принадлежал купчихе Фриде Цукерман. В 1913 году дом был реконструирован губернским архитектором В. А. Соколовским. Дом был одним из лучших в городе, в 1894 году здесь жил губернатор Енисейской губернии Л. К. Теляковский.

После революции семья Цукерман эмигрировала, здание было национализировано. В здании расположилась одна из первых в Красноярске коммун, затем общежитие лётчиков, а потом дом стал обычным жилым домом.

В настоящее время здание является архитектурным памятником федерального значения.

История музея 
Идея создания литературного музея возникла в 1946 году после открытия в Красноярске отделения Союза писателей. Состоялась научная конференция, создана концепция музея. Автором концепции был учёный-филолог и писатель А. Я. Гуревич. По инициативе председателя Союза писателей Н. С. Устиновича начали собирать экспонаты в 1956 году.

Музей создан по инициативе В. П. Астафьева. Открылся 6 июня 1997 года после реставрации здания, которая продолжалась 10 лет.

Музей посвящён исключительно сибирским писателям и литературе о Сибири. В собрании музея уникальные изобразительные, письменные источники, документы, фотографии, плакаты, афиши, автографы писателей и поэтов XIX—XX века, редкие книги и журналы XIX—XX вв.

Библиотека музея 
В библиотеке хранятся книги и архивы сибирских писателей: В. П. Астафьева, С. В. Сартакова, И. Д. Рождественского, Н. С. Устиновича, Э. А. Ахадова, Н. И. Мамина, П. П. Петрова, М. И. Ошарова, И. И. Пантелеева, М. С. Перевозчикова, З. Я. Яхнина, А. Т. Черкасова, А. И. Чмыхало и других.

Конференции 
Музей ежегодно проводит научно-практическую конференцию для учащихся общеобразовательных школ «Сибирь суровая и нежная».

Галерея

См. также 
 Литературный музей Прикарпатья

Ссылки 
 Дом Цукерман

Литература 
 Броднева, А. В. «У нас все писатели страдали» интервью с директором Литературного музея А. В. Бродневой // газета «Вечерний Красноярск». 2005. — 30 ноября.
 Красноярский литературный музей // Элита Красноярского края на рубеже двух тысячелетий. — Красноярск, 2000.
 Литературный музей : проспект. Красноярск, 2002.
 Музейный хоровод : Из опыта работы Литературного музея по использованию интерактивных методов в разделе «Сибирский фольклор» / авт.-сост. М. В. Фролова. — Красноярск, 2003
 Чмыхало Б. А. «…Для достижения истинной пользы» //газета «Городские новости». — 2001. — 2 марта.
 Шленко, Ю. Музей вышел из подполья / Юлия Шленко //«Сегодняшняя газета». 2000. — 20 января

Архитектура модерна в России
Музеи Красноярска
Сооружения в стиле модерн
Музеи, основанные в 1997 году
Литературные музеи России
Виктор Астафьев
Деревянный модерн